Бандинелли () — итальянская фамилия. Известные носители

 Орландо (Роландо) Бандинелли — Александр III (папа римский), XII век.
 Пьетро Бандинелли — персонаж легенды о «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, один и тот же человек, будто бы послуживший натурщиком для Иисуса и, спустя много лет, опустившийся и отчаявшийся — для Иуды.
 Баччо Бандинелли (1493—1560) — флорентийский скульптор XVI века.
 Клементе Бандинелли — скульптор, сын предыдущего
 Бандинелли, Роберто (ум. 1651) — почтмейстер, владелец Палаццо Бандинелли в Львове.
 Волумнио Бандинелли — латинский патриарх Константинополя (1658—1667).
 Бьянки-Бандинелли, Рануччо (1900—1975) — итальянский археолог и историк искусства, иностранный член АН СССР.
 Сильвио Бандинелли — современный режиссёр.
 Бандинелли, Спартако (1921—1997) — итальянский боксёр наилегчайшей весовой категории.